ІФ «Сильвія»  () — шведський футбольний клуб представляє місто Норрчепінг.

Історія
Клуб засновано 19 травня 1922. На початку своєї історії клуб мав також секції бенді та інших видів спорту.

Востаннє клуб брав участь у змаганнях другого ешелону шведського футболу (Супереттан) у 2007 році. Тепер виступає в Дивізіоні 1 (3-й лізі Швеції). 

У березні 2013 року ІФ «Сильвія» та ІФК Норрчепінг розпочали співпрацю. Фактично ІФ «Сильвія» стала фарм-клубом для ІФК.

Досягнення
Дивізіон 1: 3-є місце в групі (1998, 1999)

Супереттан: 7-е місце (2001)

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1922